Hasbro — американская компания по производству игрушек и настольных игр; крупнейшая в мире компания, занимающаяся производством игрушек. Штаб-квартира располагается в городе Потакет, штат Род-Айленд, США; большая часть продукции производится в странах восточной Азии, является владелицей лицензий на производство игрушек по мотивам персонажей студий 
Мельница, PopCap, Nickelodeon, DreamWorks, Blue Sky Studios, Disney и Pixar.

История

Hassenfeld Brothers 
В 1923 году братья Генри и Хелал Хасенфелды () основали текстильную компанию Hassenfeld Brothers в городе Хасбрук Хайтс (), штат Нью-Джерси. В течение следующего месяца компания расширила производство, начав выпуск коробок карандашей и школьных принадлежностей.

В 1940 году Hassenfeld Brothers выпустила свой первый набор игрушек — Это был набор из двух кукол — доктора и медсестры. Одной из первых игрушек, выпущенных Hassenfeld Brothers, был Мистер Картофельная голова (), разработанный Джорджем Лернером () 1949 г., выпуск которого начался в 1952 году. Мистер Картофельная голова имел значительный успех.

В 1964 году Hassenfeld Brothers выпустила линию игрушек нового типа, которые позиционировались как игрушки для мальчиков, которые «не желают играть с куклами»; для этих игрушек ещё не существовало названия; маркетологи компании назвали их экшен-фигурками и объединили общим названием G.I. Joe. Успех линии G.I. Joe вдохновил многих подражателей и сделал производство экшен-фигурок отдельной отраслью индустрии по производству игрушек; в настоящее время существуют компании, производящие только их.

Hasbro 
В 1968 году компания сократила своё название до «Hasbro». Реклама компании того периода включала слоган «Boy Oh Boy! It’s A Hasbro Toy!», который присутствовал в телерекламе и рекламных плакатах компании.

В 1983 году компания анонсировала свой успешный продукт — игрушку My Little Pony. В 1984 году Hasbro приобретает компанию Milton Bradley Company. Hasbro получила права на игры: настольную игру The Game of Life, игру-ходилку Candy Land, Twister, детскую настольную игру Chutes and Ladders и игру в кости Yahtzee. Так же в этом году компания начала выпускать успешные игрушки серии Transformers. В 1985 году игрушки этой серии стали причиной судебного разбирательства, в ходе которого компания судилась с другим производителем игрушек, использовавшим дизайн игрушек Transformers, и выиграла процесс.

В 1985 году Hasbro приобрела компанию CBS Toys, а в 1986 компанию Playskool — американского производителя обучающих игрушек и игр, которая в этом же году приобрела у Hasbro права на производство Мистера Картофельная голова.

В 1991 году Hasbro приобрела компанию Parker Brothers — компанию-производителя игр и игрушек, выпустившую более 1800 игр и прославившуюся созданием одной из наиболее успешных настольных игр — Монополии.

В 1998 году Hasbro приобрела компанию Avalon Hill, заплатив 6 миллионов долларов, а также компанию tiger electronics с брендом Furby. В 1999 году была приобретена компания Wizards of the Coast, специализирующаяся на издательстве игр в жанрах фэнтези и научная фантастика, и известная такими продуктами, как Magic: The Gathering и Dungeons & Dragons. Сделка была оценена в 325 млн долларов. В настоящий момент Wizards of the Coast является дочерней компанией Hasbro, а Avalon Hill является её частью.

В 2001 году убыточная дочерняя компания Hasbro Interactive, сформированная в 1995 году для производства компьютерных игр, была продана за 100 млн долларов французской компании Infogrames Entertainment.

В настоящий момент Hasbro имеет ряд дочерних компаний, которые выпускают игры под своими брендами и проводят самостоятельные рекламные кампании. Многие игры производства Hasbro стали частью массовой культуры.

Дочерние компании 
Крупнейшей дочерней компанией Hasbro является Kenner (Цинциннати, штат Огайо). Kenner — производитель игрушек, прославившийся такими продуктами как Star Wars, Play-Doh, Super Powers, M.A.S.K., Strawberry Shortcake и Care Bears.

У Hasbro есть собственная мультипликационная студия Hasbro Studios.

На данный момент Hasbro обладает рядом дочерних компаний:
 Avalon Hill
 CBS Toys
 Coleco
 Child Guidance
 Claster Television
 Galoob
 Kenner
 Larami
 Maisto
 Milton Bradley
 Parker Brothers
 Playskool
 Selchow and Righter
 Tiger Electronics
 
 Wizards of the Coast
 Wrebbit
 TSR, Inc.
 Atari

Продукция компании 
Hasbro принадлежит ряд брендов в области выпуска игрушек. Выпускаемые игрушки предназначены для различных категорий населения. Одни из наиболее известных линий игрушек Hasbro:
 Army Ants
 Battle Beasts
 Cabbage Patch Kids (1989—1994 гг.)
 Easy-Bake Oven
 G.I. Joe
 Jem
 Littlest Pet Shop
 Lincoln Logs
 Lite-Brite
 M.A.S.K.
 Mr. Potato Head
 My Little Pony
 NERF
 Play-Doh
 Pokémon (1998 — 2005 гг.)
 Power Rangers
 Spirograph
 Star Wars
 Talk 'n Play
 Tinkertoys
 Transformers
 Zoids
 S.P.A.C.E.
 Дженга

Hasbro является одной из старейших компаний, выпускающих настольные игры. Компания выпускает игры под такими брендами как Parker Brothers, Waddingtons, Milton Bradley, Wizards of the Coast и . Одни из наиболее известных настольных игр Hasbro:
 Axis and Allies
 Battleship
 Candy Land
 Cranium
 Clue (Cluedo)
 Diplomacy
 Dungeons & Dragons (настольная ролевая игра)
 The Game of Life
 Magic: The Gathering (лучшая по продажам игра от Hasbro)
 Duel Masters Trading Card Game
 Монополия (лучшая по продажам настольная игра, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса)
 Ouija
 Pictionary
 Risk
 Scrabble
 Trivial Pursuit
 Mirror-Mirror

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

 
Производители игрушек США
Производители настольных игр
Потакет